René Tavernier peut faire référence à : 
 René Tavernier (1914-1992), géologue et stratigraphe belge,
 René Tavernier (1915-1989), poète et philosophe français.